Mohamed Abdullah ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Abdullah (Leichtathlet) (* 1935), irakischer Leichtathlet
 Mohamed Abdullah (Schwimmer) (* 1973), Schwimmer der Vereinigten Arabischen Emirate
 Mohamed Abu Abdullah (* 1981), bangladeschischer Leichtathlet
 Mohamed Daoud Abdullah (* 1993), saudischer Sprinter
 Mohamed Sami Abdullah (* 1964), Leichtathlet der Vereinigten Arabischen Emirate
 Mohamed Sayed Abdulla (* 1974), ägyptischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Abdallah Mohamed († 2000), komorischer Politiker